Szőcs János (17. század) kuruc hadvezér az 1672-es enyickei csatában
 Szőcs János (1933) labdarúgó, edző
 Szőcs János (1937–2020) történész, muzeológus, szakíró